Guido Calvi, atleta italiano
Guido Calvi, fotografo italiano
Guido Calvi, avvocato e politico italiano